Manda Ophuis - uma cantora e instrumentista
Manda (Naruto)

Localidades

Mandas

Ilha de Manda

Desambiguação